Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Shanghai Rolex Masters 2013 nastoupilo dvacet čtyři dvojic. Obhájcem titulu byl indicko-český pár Leander Paes a Radek Štěpánek, jehož členové nestartovali společně. Štěpánek se rozhodl na turnaji nestartovat. Paesovým spoluhráčem se stal kanadský hráč Daniel Nestor, s nímž Ind vypadl ve druhém kole, když nestačili na švédsko-kanadskou dvojici Robert Lindstedt a Vasek Pospisil.

Deblový titul si připsal pátý nasazený chorvatsko-brazilský pár Ivan Dodig a Marcelo Melo, který ve finále zdolal španělské turnajové osmičky Davida Marrera s Fernandem Verdascem po rovnocenném zisku prvních dvou setů ve zkrácených hrách 7–6 a 6–7, až v rozhodujícím supertiebreaku poměrem míčů [10–2]. Každý z vítězů si do žebříčku ATP připsal 1000 bodů a pár si rozdělil částku 226 000 dolarů.

Ivan Dodig získal první deblový titul na okruhu ATP, když předchozí čtyři finále prohrál. Pro deblového specialistu Marcela Mela výhra znamenala druhou výhru v sezóně, když si první triumf připsal na lednovém Brisbane International, a celkově dvanácté turnajové vítězství na okruhu ATP Tour.

Nasazení párů 
Všechny nasazené páry měly volný los do druhého kola.
  Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinále)
  Marcel Granollers /  Marc López (čtvrtfinále)
  Daniel Nestor /  Leander Paes (2. kolo)
  Ajsám Kúreší /  Jean-Julien Rojer (čtvrtfinále)
  'Ivan Dodig /  Marcelo Melo (vítězové)
  Rohan Bopanna /  Édouard Roger-Vasselin (2. kolo)
  Julien Benneteau /  Nenad Zimonjić (2. kolo)
  David Marrero /  Fernando Verdasco (finále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Shanghai ATP Masters 1000
Tenis v Číně v roce 2013
ATP World Tour 2013